Ardkeen bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Ardkeen (Neuseeland)
 einen Vorort von Waterford in Irland, siehe Ardkeen (Waterford)